De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2013 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 1 september 2013 op Silverstone nabij Silverstone, Groot-Brittannië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Groot-Brittannië